Xánthi kan syfta på:

Grekland 

 Xanthi (perifereiakí enótita) – regiondel
 Nomós Xánthis, tidigare prefektur, Östra Makedonien och Thrakien, 
 Dimos Xanthi – kommun
 Xánthi (prefekturhuvudort), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Xánthis, 

Robotskapade Greklandförgreningar